Nordarmee bezeichnet folgende militärische Verbände:

 Nordarmee (Befreiungskriege), Armee der Alliierten gegen Napoléon 1813
 Nordarmee (Argentinien), Armee während der Südamerikanischen Befreiungskriege
 Nordarmee (Mexiko), Armee während des Mexikanisch-Amerikanischen Krieges
 Nordarmee (Ungarn), Armee während der Ungarischen Revolution 1848/49
 Nordarmee (Kaiserlich-Königliche Armee), Armee Österreichs im Deutschen Krieg
 Armée du Nord (1791), Armee der ersten französischen Republik
 Armée du Nord (1815), Armee Napoleons I. während seiner Herrschaft der Hundert Tage
 Armée du Nord (1870), Armee Frankreichs im Deutsch-Französischen Krieg
 Northern Army, Teil der Britisch-Indischen Armee Anfang des 20. Jahrhunderts
 Nordarmee (Erste Spanische Republik)
deutsche „Nordarmee“ während der Frühphase des Ersten Weltkriegs als Sicherung gegen Dänemark, siehe IX. Reserve-Korps (Deutsches Kaiserreich)
Nordarmee der Weißen Armee im Russischen Bürgerkrieg (1918–1920)
 japanische Nordarmee der Bodenselbstverteidigungsstreitkräfte
 chinesische Nordarmee, siehe Beiyang-Armee bzw. Nördliche Militaristen